Frölich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Aloys von Frölich
 Kai Frölich